Финал Кубка французской лиги по футболу 2000 года был сыгран в субботу 22 апреля на «Стад де Франс» и стал 6-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале клуб Дивизиона 1 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Геньоном», выступавшим в Дивизионе 2. «Геньон» одержал победу в матче со счётом 2:0 благодаря голам Марсело Трапассо и Сильвена Флото.

Путь к финалу 

[Д1] = Дивизион 1

[Д2] = Дивизион 2

[Д3] = Насьональ

Перед матчем 
Для «Геньона» этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в его истории, никогда до того команда не играла и в финалах Кубка Франции. ПСЖ вышел в финал Кубка лиги в третий раз. Финалы 1995 и 1998 годов завершались победами парижских футболистов.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1999/00 на Pari-et-gagne

2000
Франция
Кубок Лиги 2000
Кубок Лиги 2000
События 22 апреля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Апрель 2000 года
Спорт во Франции в 2000 году